Platteinspitze steht für:

 Hintere Platteinspitze
 Vordere Platteinspitze